Pardon (französisch für „Vergebung“, „Verzeihung“) bezeichnet:
 im militärischen Sprachgebrauch die Schonung des Lebens des Gegners, siehe Pardon (Militärjargon)
 eine satirische Zeitschrift, siehe pardon (Zeitschrift)
 eine in der Bretagne verbreitete Form der Prozession, siehe Pardon (Prozession).

Pardon oder Pardón ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Pardon (1910–1968), deutscher Politiker (SPD)
 Helmut Pardon (1923–1985), deutscher Politiker (SPD)
 John Pardon (* 1989), US-amerikanischer Mathematiker
 Jorge Pardón (1905–1977), peruanischer Fußballspieler
 Keith Pardon (1912–2001),  australischer Hammer- und Diskuswerfer

Siehe auch:
 Bardon